Dunlop est un nom d'origine écossaise, il peut faire référence à : 

 Dunlop, une entreprise internationale basée au Royaume-Uni (son nom exact est Dunlop Tires), fabricant principalement des pneumatiques

Patronyme
 Boyd Dunlop Morehead (1843-1905), homme politique australien
 Carol Dunlop (1946 - 1982), photographe canadienne
 Edward Dunlop (1907 - 1993), chirurgien australien
 James Dunlop (1793 - 1848), astronome australien
 James S. Dunlop (1966 -), astronome britannique
 Joey Dunlop (1952 - 2000), champion du monde motocycliste
 John Boyd Dunlop (1840 – 1921), inventeur écossais
 John Thomas Dunlop (1914 - 2003), administrateur du gouvernement américain
 Lesley Dunlop (1956 -), actrice britannique
 Maureen Dunlop de Popp (1920, 2012), aviatrice anglo-argentine
 Nic Dunlop, photographe irlandais
 Roy Dunlop, joueur de tennis australien
 Tessa Dunlop (1974-), historienne britannique, autrice et animatrice de télévision et de radio

Toponymie

 Dunlop, un village de l'East Ayrshire dans le nord-ouest de l'Écosse
 Dunlop, un village canadien du Nouveau-Brunswick

Divers
 Dunlop, un fromage au lait de vache à pâte pressée proche du fromage d'Ayrshire
 Dunlop Sports, ancien club omnisports parisien
 Jim Dunlop, entreprise américaine

Homonymie de patronyme